Ло́пуд () — остров в хорватской части Адриатического моря, один из Элафитских островов, второй по величине остров архипелага. Относится к Дубровницко-Неретванской жупании Хорватии. Находится в пяти километрах к северо-западу от порта Дубровника.

География 
Площадь острова — 4,38 км², длина береговой линии 14,63 км. Наивысшая точка — гора Полачица, 216 м. В западной части острова находится одноимённое поселение.

Растительность 
На острове, как и на других островах группы произрастают густые леса с преобладанием алеппской сосны, пинии, маквиса. На острове также растут пальмы, оливковые и лавровые деревья.

История 
Археологические находки на острове говорят о том, что остров был населён в течение тысяч лет. На острове сохранились остатки древних греческих, римских и славянских сооружений. На месте нынешней башни Шпаньола были обнаружены фрагменты иллирийской керамики. До настоящего времени сохранились множество топонимов греческого и латинского происхождения. На Лопуде сохранились остатки хорватского поселения IX века.

В 1457 году Лопуд стал одним из центров Дубровницкой республики. В это время на острове проживало более тысячи человек, экономика острова стабильно росла. Судовладельцы Лопуда владели верфями и флотом из 80 судов.

На острове находится парк, ранее бывший садом на вилле, в котором с XIX века произрастают тропические растения со всего мира: бамбук, кактусы и другие.

На Лопуде находится 24 церкви и францисканский монастырь.

Население 
В 2001 году на острове проживало 269 жителей, главным образом хорваты, католики. В таблице представлена численность населения острова Лопуд с 1857 по 2001 год.

Согласно переписи населения 2011 года численность населения острова составляла 257 человек.

Согласно переписи населения 2021 года численность населения острова составляла 278 человек

Экономика 

Основу экономики острова основана на туризме, ресторанном бизнесе, рыболовстве, сельском хозяйстве и виноградарстве. В посёлке есть гостиница «Lafodia». Часто на остров с однодневными экскурсиями приезжают туристы из соседнего Дубровника.

В юго-восточной части острова находится бухта с песчаным пляжем Шунь, одним из самых красивых на Адриатике.

На острове работает начальная школа, построенная Иво Кулеваном.

Примечания 

Элафитские острова